Par-dessus le mur est un film français réalisé par Pierre Colombier (1923) ;
 Par-dessus le mur est un film français réalisé par Jean-Paul Le Chanois (1961).

Homonymie de titre